Vlačilec je lahko:
 Cestni vlačilec je vozilo namenjeno vleki prikolice po cestah.
 Ladijski vlačilec (tudi remorker) je ladja namenjena vleki ali potiskanju 
 plovil brez lastnega pogona
 plovil z lastnim pogonom ob prihodu ali odhodu iz luke